Main Range steht für:
 Main Range (Snowy Mountains), Berggebiet in New South Wales, Australien
 Main Range (Queensland), Gebirge in Australien
 Main-Range-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien